Гранд Рапидс има више значења:
 Гранд Рапидс (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Гранд Рапидс (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Гранд Рапидс (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Гранд Рапидс (Манитоба), је насеље у канадској покрајини Манитоба